pantheon (religie), het geheel aan goden in een bepaalde religie (vaak gebruikt voor de Griekse goden)
pantheon (gebouw), een eregebouw (tempel) ter ere van alle goden of voor de overleden beroemdheden van een land:
Pantheon (Rome)
Panthéon (Parijs)
Pantheon (band), een blackmetalband
Panthéon (band), een Nederlandse band
Pantheon (uitgeverij), een Amerikaanse uitgeverij
Pantheon (schoolkrant), de schoolkrant van het Marnix Gymnasium
Pantheon (animatieserie), Amerikaanse animatieserie uit 2022

Pantheon moet niet worden verward met Parthenon, een tempel in Athene.